Марганель () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бажес. Занимает площадь 13,52 км². Население — 317 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается Сант Эстеве.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 
 
 

Населённые пункты Барселоны
Муниципалитеты Барселоны